Chiddes (Nièvre)
 Chiddes (Saône-et-Loire)